

Astronomia 
 Chaos – in esogeologia, indica una regione sconnessa e geologicamente disordinata presente sulla superficie di un corpo celeste
 19521 Chaos – planetoide della fascia di Edgeworth-Kuiper, di discrete dimensioni

Biologia 
 Chaos – genere di protisti appartenenti al phylum Amoebozoa

Cinema e televisione 
 Chaos (Chaos) – film del 2000 diretto da Hideo Nakata
 Chaos (Chaos) – film del 2001 diretto da Coline Serreau
 Chaos (Chaos) – film del 2005 diretto da David DeFalco
 Caos (Chaos) – film del 2005 diretto da Tony Giglio
 Chaos (Chaos) – film del 2006 diretto da Xawery Żuławski
 Chaos (Heya fawda) – film del 2007 diretto da Youssef Chahine e Khaled Youssef
 Chaos – serie televisiva statunitense del 2011

Finzione 
 Chaos – antagonista di Sonic nel videogioco Sonic Adventure e nella serie anime Sonic X
 Chaos o Caos – entità psicofisica particolare presente nei wargame Warhammer e Warhammer 40.000
 Chaos – personaggio della serie Xenosaga
 Chaos – personaggio della serie Sailor Moon
 Chaos – personaggio di Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, vassallo di Omega
 Chaos (Pandemonium) – romanzo del 2012 scritto da Lauren Oliver

Medicina 
 CHAOS – nome dato in Australia alla sindrome metabolica

Musica 
 Chaos – album degli Attila del 2016
 Chaos – singolo di Mathea del 2019
 Chaos 93 – album di Ocean Wisdom

Pagine correlate 
 Caos

Altri progetti